(1695–1779), physicien écossais ;
 John Rutherford (1831-1900), homme politique canadien ;
 John Rutherford (1941), hispaniste anglais ;
 John Rutherford (1952), homme politique américain ;
 John Rutherford (1955), jour de rugby à XV ;
 John Rutherford (1964), réalisateur américain.